Municipio de Mound City puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mound City (condado de Crittenden, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crittenden.
 Municipio de Mound City (condado de Linn, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Linn.